Алба́ния:

 Албания — топоним, принадлежащий ряду географических объектов в различных регионах — от Кавказа до Шотландии.
 Албания — современное государство (Республика Албания) в западной части Балканского полуострова, на побережье Адриатического и Ионического морей, в разные исторические периоды имевшее различные наименования:
 Королевство Албания — средневековое государство, существовавшее на территории Албании в 1271—1333, 1355—1368 и 1376 годах.
 Княжество Албания — средневековое княжество с центром в Дурресе в 1368—1443 годах.
 Албания Венета (Венецианская Албания) — название территории, которой владела Венецианская республика в южной Далмации с 1420 по 1797 год.
 Княжество Албания — албанское государство, существовавшее с 1914 по 1925 год.
 Республика Албания — официальное наименование албанского государства в 1925—1928 годах.
 Королевство Албания — албанское государство, существовавшее в 1928—1939 годах.
 Албанское королевство — протекторат Италии в 1939—1943 годах в период Второй мировой войны.
 Албанское королевство — марионеточное государство Германии в 1943—1944 годах в период Второй мировой войны.
 Народная Социалистическая Республика Албания — государство, существовавшее с 1946 (де-факто с 1944) по 1992 год.

 См. также
 Великая Албания — паналбанская идея воссоединения всех территорий, на которых албанский этнос превалирует над государствообразующим.
 Северная Албания — в русской и сербской традиции XIX века термин, обозначающий северные этнические границы албанского расселения.

 Другое
 Кавказская Албания — древнее государство в восточном Закавказье.
 Албания — село в Тляратинском районе Дагестана.
 Албания — гэльское название Шотландии.

См. также